Европско првенство у одбојци 1991. је било 17. по реду Европско првенство које се од 28. септембра до 6. октобра одржавало у Италији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Први круг

Група А - Равена

Група Б – Бари

Финални круг

5.–8. место 
 Место одигравања: Рим

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Рим

1.–4. место

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Италији
Одбојка у 1991.
Спорт у Риму